Velika nagrada Neaplja 1962 je bila deseta neprvenstvena dirka Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 20. maja 1962 na dirkališču Posillipo v Neapelju. Zmagal je Willy Mairesse, Ferrari, drugo mesto je osvojil Lorenzo Bandini, Ferrari, tretji pa je bil Keith Greene, Gilby-Climax. Na isti dan je potekala tudi prvenstvena dirka za , zato je bila konkurenca okrnjena. To je bila zadnja dirka za Veliko nagrado Neaplja.

Rezultati

Kvalifikacije

|- 
! 1
| 6
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 1:18,7
|align="center"| —
|- 
! 2
| 10
|  Willy Mairesse
| Ferrari
| 1:18,9
| +0,2
|-
! 3
| 12
|  Keith Greene
| Gilby-Climax
| 1:21,2
| +2,5
|-
! 4
| 14
|  Tim Parnell
| Lotus-Climax
| 1:21,2
| +2,5
|-
! 5
| 4
|  Ian Burgess
| Cooper-Climax
| 1:22,4
| +3,7
|-
! 6
| 2
|  Tony Shelly
| Lotus-Climax
| 1:22,9
| +4,2
|-
! 7
| 32
|  Carlo Abate
| Porsche
| 1:23,3
| +4,6
|-
! 8
| 24
|  Tony Settember
| Emeryson-Climax
| 1:23,4
| +4,7
|-
! 9
| 46
|  David Piper
| Lotus-Climax
| 1:24,4
| +5,7
|-
! 10
| 26
|  Gaetano Starrabba
| Lotus-Maserati
| 1:25,1
| +6,4
|-
! 11
| 42
|  Graham Eden
| Emeryson-Climax
| 1:26,8
| +8,1
|-
! 12
| 18
|  Roberto Lippi
| De Tomaso-O.S.C.A.
| 1:27,0
| +8,3
|-
! 13
| 8
|  Jay Chamberlain
| Lotus-Climax
| 1:27,1
| +8,4
|-
! 14
| 40
|  Heinz Schiller
| Porsche
| 1:27,2
| +8,5
|-
! 15
| 34
|  Maurice Caillet
| Cegga-Maserati
| 1:28,1
| +9,4
|-
! 16
| 38
|  Gastone Zanarotti
| De Tomaso-O.S.C.A.
| 1:29,6
| +10,9
|-
! 17
| 48
|  Günther Seiffert
| Lotus-Climax
| 1:33,0
| +14,3
|}

Dirka

Viri
www.silhouet.com 

1962
Formula 1 sezona 1962